Реньє II (; 890/895  — 932/940) — п'ятий граф Ено у 925—932/940 роках.

Другий син Регінара, фактичного володаря Лотарингії. Після смерті батька 915 року Реньє отримав частину батьківських володінь, ймовірно деякі з них були в Ено. Це дозволило Реньє II оголосити себе графом Ено, але нічого не зміг протидіяти графу Сігарду. Письмово вперше згадується разом зі своїм братом Гізельбертом 19 січня 916 року, коли був на боці західнофранкського короля Карла III.

921 року опинився втягнутим у боротьбу між Західнофранкських і Східнофранкським королівствами за Лотарингію. У 924 році його сини з невідомої причини потрапили до заручників до брата Гізельберта, герцога Лотарингії. Щоб звільнити дітей, Реньє разом із своїм швагером Беренгером, графом Ломма, напав на брата. В цей час поомирає чи гине Енгерран II.

925 року Гізельберт зазнав поразки від східнофранкського короля Генріха I, що зайняв Лотарингію, а графство Ено передав Реньє II. Домігся відкоремлення гарфства від герцогства Лотарингія.

Збудував у Монсі замок, зробивши його своєю резиденцією. Йому довелось відбивати напад Арденського дому, з якого вийшов переможцем. Завдяки цьому Реньє II збільшив свої володіння, долучивши Естінне, Валансьєн і Баве. Окрім того він став світським абатом абатств Сен-Водрю-де-Монс та Сен-Альдегонд-де-Мобеж. Помер між 932 і 940 роками. Йому спадкував син Реньє III.

Примітки

Джерела 
 Carl Knetsch, Das Haus Brabant. Genealogie der Herzoge von Brabant und der Landgrafen von Hessen, Darmstadt, vol. 1, 1917, S. 13, 14
 L. Vanderkindere, " Régnier II ", Académie royale de Belgique, Biographie nationale, vol. 18, Bruxelles, 1905
графи Геннегау
Регінариди